Edipo y la esfinge puede referirse a:
 Edipo y la esfinge (Ingres), una pintura de Jean Auguste Dominique Ingres (1827).
 Edipo y la esfinge (Moreau), una pintura de Gustave Moreau (1864).
 Edipo y la esfinge (López Aranda), una obra de teatro de  Ricardo López Aranda (1958).